Desa Pekutan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pekutan (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 109,78), Jawa Tengah, 
 Desa Pekutan (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,94), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar